Eu Te Amo (filme)
Eu Te Amo (álbum de Amado Batista)

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música